Palác Všeobecného penzijního ústavu může označovat jednu ze dvou budov v Praze:

 Budova Všeobecného penzijního ústavu na Rašínově nábřeží
 Dům odborových svazů na Žižkově